Pozzi kan syfta på:

 Moana Pozzi, var en italiensk porrskådespelerska
 Samuel Jean de Pozzi, var en fransk gynekolog